Анскар — мужское имя. Известные носители:
 Анскар — один из вариантов имени Ансгар
 Анскар — маркграф Ивреи (891—898/902)
 Анскар — маркграф Ивреи (924—936) и герцог Сполето (936—940)